Алберт II (Монако Вил, 14. март 1958) је владајући кнез Монака из династије Грималди. Он је син Ренијеа III од Монака и америчке глумице Грејс Кели.
Ожењен је бившом јужноафричком пливачицом Шарлин Витсток (сада Шарлин, кнегиња Монака). Венчали су се 2. јула 2011. у Монте Карлу a 10. децембра 2014. она му је родила близанце, кћерку Габријелу и сина Жака. Донедавно прва у линији наслеђивања налазила се његова сестра Каролина, принцеза од Монака и Хановера (1957). Алберт II има још једну млађу сестру Стефани, принцезу од Монака (1965).

Биографија 
Од 1977. до 1981. је, под именом Алберт Грималди, у Сједињеним Државама, студирао економију, политичке науке, психологију, енглеску литературу, историју уметности, антропологију, геологију, социологију, немачки језик и музику. Дипломирао је политичке науке. Говори енглески, француски и немачки језик.

Потомство 
Кнез Алберт има двоје ванбрачне деце са две жене, кћерку Јасмин Грејс и сина Александра Косту. Како су деца рођена ван брачне заједнице, не могу бити наследници моначанског престола, иако је кнез признао очинство. Такође, из брака са кнегињом Шарлен има двоје деце, принцезу Габријелу и принца Жака који су легитимни наследници престола.

Спортске активности 
Учествовао је пет пута на Зимским олимпијским играма од 1988. до 2002. као члан моначанског боб тима. Члан је Међународног олимпијског комитета од 1985. и председник Моначанског олимпијског комитета.

Титуле и признања 

  Орден Републике Србије на ленти (7. октобар 2020)

Породично стабло

Породица

Дете из ванбрачне везе са Тамаром Ротоло 

 очинство признато; без права наслеђивања принчевске титуле

Дете из ванбрачне везе са Никол Коста 

 очинство признато; без права наслеђивања принчевске титуле

Супружник

Деца

Референце

Спољашње везе 

 Три дана свадбе у Монаку („Политика“, 29. јун 2011)

Рођени 1958.
Кнежеви Монака
Династија Грималди
Носиоци Ордена Републике Србије